2 miejscowości w Polsce:
 Smolarki – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Smolarki – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno